Le elezioni presidenziali in Croazia del 2019-2020 si tennero il 22 dicembre (primo turno) e il 5 gennaio (secondo turno).

Risultati

Collegamenti esterni

2019
Croazia